Le terme ligne 130 est utilisé pour désigner plusieurs lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 130 et 130A de la Société nationale des chemins de fer belges
 Ligne 130 des chemins de fer slovaques

Voir aussi 
  

130